Letting Go – singolo dei Wings del 1975
 Letting Go – singolo di Dotan del 2019

 Letting Go (Dutty Love) – singolo di Sean Kingston del 2010